Sebastián Agustín Gallegos Berriel (Treinta y Tres, 18 de janeiro de 1992) é um futebolista uruguaio que atua como atacante. Atualmente joga pelo Como.

Carreira
Foi revelado no Danubio e foi transferido ainda muito jovem para o Atlético de Madri onde jogava na equipe B. Disputou pela seleção uruguaia sub-20 o Sul-Americano Sub-20 do Peru mas, ficou na reserva. Em 2011, foi jogar no Badalona, onde ficou até 2012. Nesse mesmo ano, acertou com o Peñarol.

Títulos 
Peñarol
 Campeonato Uruguaio: 2012–13

Artilharias
Seleção Uruguaia
Campeonato Mundial Sub-17: 2009 (5 gols)

Naturais de Treinta y Tres
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club de Fútbol Badalona
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Calcio Como
Futebolistas do Real Garcilaso
Futebolistas do Club de Deportes Cobresal
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20